Slovo komutace kromě svého slovníkového významu „záměna, výměna“ znamená:
V elektrotechnice:
Komutace (přepínání) – přepínání, např. elektrických fází ve vícefázové elektrické soustavě
Komutace (usměrňování) – usměrňování střídavého elektrického napětí a proudu na stejnosměrné
Komutace (v cívce) – děj ve stejnosměrném elektrickém stroji, při kterém v cívce vinutí dochází ke změně směru proudu
Komutace (v polovodiči) – přechod z propustného stavu polovodičové diody nebo tyristoru do blokovacího stavu
Komutace (informatika) – v informatice a telekomunikační technice spojování okruhů, popřípadě nověji spojování paketů zpráv – dva způsoby směrování zprávy v uzlu sdělovací sítě
Komutace (matematika) – v matematice je to symetrická vlastnost operandů vzhledem k zavedené operaci, tj. A op B = B op A  Daná operace je komutativní, pokud vzhledem k ní komutují všechny přípustné operandy, což platí například při běžném násobení nebo sčítání čísel: AB = BA, A+B = B+A.